Hay varias consejerías autonómicas en España denominadas Consejería de Educación y Cultura:
 Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Asturias;
 Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Islas Baleares;
 Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Canarias;
 Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Cantabria;
 Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de la Comunidad de Madrid;
 Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura.